Agrate ist der Name zweier Städte in Italien:
 Agrate Brianza in der Provinz Monza und Brianza, Region Lombardei
 Agrate Conturbia in der Provinz Novara, Region Piemont

Agrate ist der Familienname von:
 Marco d’Agrate (um 1504–1574), italienischer Bildhauer